IGT est un sigle qui peut faire référence à :
 Impaired glucose tolerance (en français, intolérance au glucose) ;
 Indicazione Geografica Tipica, une des quatre classifications officielles du vin en Italie.